French Open 2022 var en tennisturnering, der bliver spillet udendørs (enkelte kampe blev afviklet under skydetag) på grusbaner i perioden 22. maj - 5. juni 2022 i Stade Roland Garros i Paris, Frankrig. Kvalifikationen i singlerækkerne blev afviklet samme sted i ugen før hovedturneringen i dagene 16. - 20. maj 2022. Det var den 121. udgave af mesterskabet og den anden grand slam-turnering i 2022.

Herresinglemesterskabet blev vundet af Rafael Nadal, som i finalen besejrede Casper Ruud med 6-3, 6-3, 6-0 i en kamp, hvor han vandt de sidste 11 partier, og i den forbindelse sattes adskillige rekorder. Nadal blev den første spiller med 14 titler ved French Open-mesterskabet i herresingle og den første spiller med 22 grand slam-titler i herresingle. Spanieren havde tidligere på sæsonen også vundet Australian Open-titlen, og det var første gang, at han havde vundet sæsonens to første grand slam-turneringer. Med en alder på 36 år og 2 dage blev han også den ældste vinder af mesterskabet, idet han overgik Andrés Gimenos rekord fra 1974, hvor han var 34 år ved sin eneste sejr i turneringen. Rafael Nadal besejrede fire top 10-spillere (Félix Auger-Aliassime, Novak Djokovic, Alexander Zverev og Casper Ruud) på sin vej til titlen som den blot tredje spiller i en grand slam-turnering siden introduktionen af ATP's verdensrangliste i 1973, og som den første spiller nåede han op på 63 turneringssejre på grus.

Titlen i damesingle blev vundet af Iga Świątek, der i finalen vandt over Cori Gauff med 6-1, 6-3, og som dermed vandt French Open-mesterskabet i damesingle for anden gang, efter at hun i 2020 havde sikret sig sin første titel. Det var ligeledes den anden grand slam-titel i alt i hendes karriere, og den polske nr. 1 på WTA's verdensrangliste levede dermed op til sin seedning som nr. 1. Świątek startede turneringen med en aktiv sejrsrække på 28 kampe i træk, der strakte sig helt tilbage fra februar, hvor hun vandt Qatar Open, og med de syv sejre i denne turnering nåede hun op på 35 vundne kampe i træk, hvilket tangerede Venus Williams' rekord for den længste sejrsrække i kvindetennis siden 2000. Hun blev samtidig også den første kvinde, der vandt seks turneringer i træk, siden Justine Henin i 2007-08.

Herredoubleturneringen vandtes af Marcelo Arévalo og Jean-Julien Rojer, som i finalen besejrede Ivan Dodig og Austin Krajicek med 6-7(4), 7-6(5), 6-3 efter at de i andet sæt havde afværget tre matchbolde ved stillingen 5-6. Dermed vandt Arévalo og Rojer deres første grand slam-titel og deres tredje turneringssejr i alt som makkere. Finalen blev spillet på Court Philippe-Chatrier med skydetaget lukket på grund af regn- og tordenvejr, og den tætte kamp varede tre timer og tre minutter. Arévalo blev den første spiller fra El Salvador (og den første spiller fra hele Mellemamerika), der vandt en grand slam-titel. Indtil da havde hans bedste resultat på grand slam-niveau været to kvartfinalepladser ved Australian Open i 2020 og 2021. 40-årige Jean-Julien Rojer blev den ældste vinder af en grand slam-titel i herredouble i tennissportens åbne æra, dvs. siden French Open 1968. Han vandt sin tredje grand slam-titel i herredouble efter tidligere at have vundet Wimbledon-mesterskabet i 2015 og US Open i 2017 med Horia Tecău som makker. Ivan Dodig og Austin Krajicek, som selv havde afværget fem matchbolde i deres kvartfinale mod det topseedede par, Rajeev Ram og Joe Salisbury, var i deres første grand slam-finale som makkere.

Damedoublemesterskabet blev vundet af Caroline Garcia og Kristina Mladenovic, som i finalen besejrede Cori Gauff og Jessica Pegula, der var seedet som nr. 8, med 2-6, 6-3, 6-2 på en time og 44 minutter. Det var tredje gang i løbet af mesterskabet, at det franske wildcard-par kæmpede sig tilbage efter at have tabt første sæt. Garcia og Mladenovic vandt dermed deres anden grand slam-titel i damedouble, eftersom de tidligere havde vundet Frech Open i 2016. Mladenovic vandt French Open-mesterskabet i damesingle for fjerde gang, da hun også havde vundet titlen i 2019 og 2020 med Tímea Babos som makker. Det var endvidere hendes sjette grand slam-titel i damedouble i karrieren, eftersom hun fra tidligere også havde to Australian Open-titler med Tímea Babos, og det var hendes niende grand slam-titel i alt i karrieren, når man medregner hendes tre mixed double-titler.

Endelig blev mixed double-mesterskabet vundet af Ena Shibahara og Wesley Koolhof, der var seedet som nr. 2, og som i finalen vandt over et useedet par, Ulrikke Eikeri og Joran Vliegen, med 7-6(5), 6-2. Både Shibahara og Koolhof vandt den førte grand slam-titel i deres karrierer, og både Shibahara, Eikeri og Vliegen var i deres første grand slam-finale, mens Koolhof var i sin anden grand slam-finale efter at have tabt US Open-finalen i herredouble i 2020 med Nikola Mektić som makker.

Efter Ruslands invasion af Ukraine tidligere på året tillod tennissportens styrende organer, WTA, ATP, ITF og de fire grand slam-turneringer, at spillere fra Rusland og Hviderusland fortsat kunne deltage i turneringer på ATP Tour og WTA Tour, men de kunne indtil videre ikke stille op under landenes navne eller flag, og spillerne fra de to lande deltog derfor i turneringen under neutralt flag.

Præmier 

Den samlede præmiesum for French Open 2022 androg € 43.600.000, hvilket var en stigning på ca. 25 % i forhold til året før, hvor turneringen dog blev spillet under særlige forhold på grund af COVID-19-pandemien. Den samlede præmiesum i mesterskabsrækkerne androg € 42.988.600, og præmierne var fordelt som vist nedenfor.

Præmierne i rækkerne for kørestolstennis er fordelt som følger.

Præmierne i rækkerne for quad-kørestolstennis er fordelt som følger.

Pengepræmierne i opvisningsturneringerne med deltagelse af tidligere stjerner androg € ?. Derudover var der afsat € ? til per diem-udbetalinger.

Resultater 

Resultaterne fra ottendedelsfinalerne og frem i singlerækkerne og fra kvartfinalerne og frem i doublerækkerne vises nedenfor. For komplette resultater henvises til de uddybende artikler.

Herresingle

Damesingle

Herredouble

Damedouble

Mixed double

Juniorer 

Finalerne i juniorrækkerne fik følgende resultater.

Kørestolstennis 

Finalerne i rækkerne for kørestolstennis fik følgende resultater.

Invitationsturneringer 

Finalerne i invitationsturneringerne for tidligere topspillere, "legender", fik følgende resultater.

Noter

Eksterne henvisninger 
 Roland-Garros   

 
WTA Tour 2022
ATP Tour 2022